

Geografia
 Monticolo – rilievo di arenaria rossa della Valle Camonica
 Lago di Monticolo – due laghi alpini situati in provincia di Bolzano

Persone
 Giovanni Monticolo – storico e studioso italiano
 Iris Monticolo – ciclista italiana
 Luciano Monticolo – ex calciatore italiano

Altro
 Stazione di Monticolo-Pianizza –  fermata della ferrovia Bolzano-Caldaro